Open může znamenat:

 open (systémové volání) – systémové volání pro otevření souboru
 Open (album) – druhé album skupiny Blues Image
 slangově otevírací cena (cena titulu při zahájení obchodní seance na burze)